

Geografia

Francia 
 Labaroche – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grande Est)
 La Baroche-sous-Lucé – ex comune ora frazione di Juvigny-Val-d'Andaine, comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)

Svizzera 
 La Baroche – comune nel distretto di Porrentruy (Canton Giura)